Centronics peut faire référence :
 à l'interface parallèle Centronics ;
 à la société Centronics Data Computer Corporation qui a donné son nom à cette interface.